Уппсала — многозначный термин.
 Уппсала — старинный город в Швеции.
 «Уппсала» — спортивный клуб в городе Уппсала.
 «Уппсала» — футбольный клуб.
 «Уппсала» — клуб по хоккею с мячом.
 Уппсала — лен, расположенный на балтийском побережье Швеции.